Estris:
 Vas o atuell, recipient destinat a contenir líquids o sòlids
 Vas, recipient destinat a contenir líquids i del qual es pot beure directament vegeu got (vas)
 Vas, cavitat on se soterren els morts, sepultura.
 Vas, urna funerària (o cinerària) és un recipient tancat o caixa de pedra, metall, ceràmica o vidre, per a guardar les cendres d'un difunt.
 Vas de Portland, recipient de vidre amb camafeu, es troba al museu Britànic
 Vas Dewar, recipient dissenyat per proporcionar aïllament tèrmic al líquid que conté
 Vas François, tipus de vas ceràmic destinat a la barreja del vi i de l'aigua 
 Vas canopi, contenidor per a les vísceres dels difunts usat en algunes cultures que preservaven els cadàvers de la putrefacció
 Vas de precipitats, instrument per contenir líquids utilitzat habitualment als laboratoris
 Biologia:
 Vas limfàtic, conducte anatòmic per on circula la limfa
 Vas sanguini, conducte anatòmic per on circula la sang
 Biografies: Francisco Vas, tenor espanyol
 Toponímia: Vas (Hongria), província de l'oest d'Hongria